Carl Linné, švedski botaničar i liječnik
 Linné (krater), mjesečev krater nazvan po njemu